Hrvatska:
Rajić (Bjelovar), gradsko naselje Bjelovara
Rajić (Novska), gradsko naselje Novske